Jawi (Woyla), een plaats in het regentschap Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Jawi (Kinal), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
Abjad Jawi, een Arabisch schrift voor het schrijven van Maleisisch, Atjehs, Bandjarees, en andere talen in Zuidoost-Azië.